UFC on ABC: Vettori vs. Holland, известный также как UFC on ABC 2 или UFC Vegas 23 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 10 апреля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США. 

В главном бою вечера Марвин Веттори победил Кевина Холланда единогласным решением судей. В соглавном бою Арнольд Аллен победил Содика Юсуффа единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира изначально запланирован бой в среднем весе между британцем Дарреном Тиллом (#4 в рейтинге) и итальянцем Марвином Веттори (#5 в рейтинге).

Изменение заглавного события турнира 

30 марта стало известно, что Тилл вынужден отказаться от боя из-за травмы ключицы, которую получил во время тренировки. В тот же день Кевин Холланд (#10 в рейтинге) предложил свою кандидатуру в качестве замены на заглавный поединок против Веттори. 1 апреля организаторы подтвердили, что Веттори принял вызов и новым заглавным событием турнира назначен бой в среднем весе между Веттори и Холландом. Холланд согласился на новый поединок, проведя свой последний бой всего полторы недели назад, уступив Дереку Брансону в заглавном бою турнира UFC on ESPN: Брансон vs. Холланд.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Из-за проблем со сгонкой веса у Нормы Дюмонт её поединок с Эрин Блэнчфилд был отменён;

[**] Игнасио Бахамондес не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джулиан Маркес vs. Сэм Алви
 Выступление вечера: Маккензи Дерн и Матеуш Гамрот

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
14 апреля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ABC